Яна Горская () — американская кинематографистка российского происхождения.

Биография 
Родилась в СССР, в еврейской семье. В возрасте шести лет с матерью эмигрировали в Соединенные Штаты.

Получила степень бакалавра искусств в Нью-Йоркском Колумбийском университете, затем училась в Университете Южной Калифорнии, получив степень магистра искусств. Первый её полнометражный фильм — Spellbound (2002) режиссёра Джеффри Блитца. Был номинирован на премию «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм; получил премию American Cinema Editors (за лучший документальный фильм).

В настоящее время проживает в Лос-Анджелесе.

Примечания

Ссылки 
 Яна Горская
 Yana Gorskaya / Editor

Сценаристы США
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Монтажёры США
Русские эмигранты третьей волны в США